Čertovy kazatelny bezeichnet

 Čertovy kazatelny (Oderberge), Felsformation bei Lipník nad Bečvou, Tschechien
 Čertovy kazatelny (Reichensteiner Gebirge), Felsformation bei Javorník, Tschechien